Ca, Ça ou CA (généralement prononcés :  ou ) peuvent faire référence à un patronyme, un hydronyme, des titres d’œuvres, un concept, des sigles et des codes.

Patronyme 

 Bocundji Ca, footballeur franco-bissau-guinéen du Paris FC ;
 Étienne Ca (1997-), joueur français de basket-ball.

Hydronyme 

 Ca, fleuve du Laos et du Viêt Nam.

Titres d’œuvres

Littérature 
Romans et nouvelles anglophones avec pour titre original «  »
  : une nouvelle de Theodore Sturgeon publiée dans le magazine Unknown en 1940.
 Ça : un roman de Stephen King publié en 1986.

Cinéma 
 Ça : film français réalisé par Pierre-Alain Jolivet en 1971.
 Ça : série américaine de deux films d'horreur adaptés du roman Ça  de Stephen King et réalisés par Andrés Muschietti :
 Ça : film réalisé en 2017.
 Ça : Chapitre 2 : film réalisé en 2019.

Télévision 
 Ça : téléfilm américain adapté du roman de Stephen King par Tommy Lee Wallace en 1990.
 C.A. : une émission de télévision du Québec.

Musique 
 Ça (c'est vraiment toi) : chanson du groupe Téléphone sortie en 1982.

Jeu vidéo 
 CA (Combat Arms) : jeu de tir à la première personne free to play développé par le studio sud-coréen Doobic et édité par Nexon.

Concept 
 En psychanalyse, le Ça (en allemand : ), dont la notion doit son origine à Georg Groddeck, est devenu chez Sigmund Freud, notamment avec son ouvrage Le Moi et le Ça (1923), l'une des trois instances de la seconde topique correspondant principalement à l'inconscient de la première topique.

Sigles et codes

Sciences

Unités 
c (centi) étant le préfixe du Système international d'unités qui représente 10 fois cette unité (soit un centième), on a : 
 cA, le symbole du centiampère, valant 0,01 ampère.
 ca, le symbole du centiare, valant 0,01 are, soit 1 mètre carré.

Biologie 
 Ca. (nomenclature bactérienne) : abréviation de Candidatus, « candidat » en latin scientifique.

Chimie 
 Ca : symbole de l'élément chimique calcium dans le tableau périodique des éléments.
 CA, acétate de cellulose, selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex (ISO 1043).

Droit 
 CA, .
 CA, .

Économie 
 CA : chiffre d'affaires d'une entreprise.
 CA, conseil d'administration d'une association ou d'une société.

Histoire 
 ca. : abréviation de circa (en latin, « aux alentours de », au sens temporel).

Informatique 
 CA, en Système hexadécimal (informatique), est la représentation du nombre 202 dans l'écriture décimale. On l'écrit généralement 0xCA.
 CA (pour Certificate Authority) : en cryptographie, tiers de confiance permettant d'authentifier l'identité des correspondants.
 CA Technologies, nouveau nom de Computer Associates, société éditrice de logiciels.
 0xCA, symbole pour E majuscule accent circonflexe « Ê » (norme ISO/CEI 8859-1).

Médecine 
 CA, abiotrophie cérébelleuse, maladie neurologique génétique chez les animaux.
 CA1, CA2, CA3 et CA4 (champ ammonien 1, 2, 3 et 4) : régions de l'hippocampe.
 Coqueluche acellulaire, voir Vaccin contre la coqueluche.

Sigles et codes liés aux pays

Afrique 
 
 CA (Club africain) : club omnisports basé à Tunis.

Amérique 
  :
 CA, comptable agréé au Canada.
 .ca, le (domaine national de premier niveau) pour le Canada.
 CA, Canada, selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2.
 
 CA, Californie, un État des États-Unis, selon (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays, (voir ISO 3166-2:US).

Asie 
  :
 CA, Air China, selon la liste des codes IATA des compagnies aériennes.

Europe 
  :
 CA, province de Cadix, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 ca, catalan (norme ISO 639).
 :
 CA (camion d'accompagnement) : camion d'intervention des pompiers de Paris.
 CA (communauté d'agglomération).
 CA, conduite accompagnée en France.
 Éducation en France
 CA (centre d'apprentissage) : nom d'anciennes écoles de formation professionnelle  (1944 à 1959-1960) ouvrant aux emplois d'ouvriers ou d'employés qualifiés.
 CA (certificat d'aptitude) : diplôme de l'éducation nationale.

 CA, corps d'armée.
 CA, Crédit agricole, banque française.
 CA, Club Athlétique, dans les noms d'associations sportives.

Voir aussi

Traductions et translittérations 
  : « ça » en anglais.
  : ça en russe.

Symbole chimique
Homonymie de titre